AZU steht als Abkürzung für:

 Aktionszentrum Umweltschutz, unabhängige Bürgerberatungsstelle in Berlin
 Ausbildungszentrum Uboote der deutschen Marine
 Azul Linhas Aéreas, brasilianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Azurocidin, ein Glykoprotein, siehe Elastasen

Azu ist der Familienname der folgenden Person:
 Jeremiah Azu (* 2001), walisischer Leichtathlet

Abkürzung